Урсуля́к — фамилия. Известные носители:
 Урсуляк, Александра Сергеевна (род. 1983) — российская актриса.
 Урсуляк, Виорика Михайловна (1894—1985) — румынская певица (сопрано).
 Урсуляк, Дарья Сергеевна (род. 1989) — российская актриса.
 Урсуляк, Мюррей — канадский кёрлингист.
 Урсуляк, Сергей Владимирович (род. 1958) — российский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Урсуляк, Уолли (род. 1929) — канадский кёрлингист.